Села:
 Ластівці — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Ластівці — Хмельницька область Кам'янець-Подільський район